Coös (ang. Coos County) w USA, w stanie New Hampshire
 hrabstwo Coos (ang. Coos County) w USA, w stanie Oregon